Deep End (band), een kortbestaande supergroep
Deep End (film), een Duits-Britse dramafilm uit 1970, geregisseerd door Jerzy Skolimowski
The Deep End, een Amerikaanse film uit 2001, geregisseerd door David Siegel en Scott McGehee